Anodonta heardi är en musselart som beskrevs av M. E. Gordon och Hoeh 1995. Anodonta heardi ingår i släktet Anodonta och familjen målarmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Målarmusslor
heardi